Swindon kan syfta på:

 Swindon - en stad i Wiltshire, England
 Borough of Swindon - en enhetskommun i Wiltshire, England
 Swindon, Gloucestershire - en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Swindon, North Yorkshire - en ort i Kirkby Overblow, North Yorkshire, England
 Swindon, Staffordshire - en ort och civil parish i Staffordshire, England